Лавуазье — имя собственное.
 Лавуазье, Антуан Лоран (1743—1794) — французский естествоиспытатель, основатель современной химии.
 Польз Лавуазье, Мария-Анна Пьеретта (1758—1836) — французская художница, химик, научный переводчик.
 Лавуазье — большой древний ударный кратер на западном побережье Океана Бурь на видимой стороне Луны.